Cerdedo pode ser:
 Cerdedo - uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Boticas
 Cerdedo - um antigo município galego da província de Pontevedra

Pode também andar à procura de:
 Cerdido - um município galego da província da Corunha

Desambiguação